Михаил Грибов:
 Грибов, Михаил Гаврилович (1833—?) — художник.
 Грибов, Михаил Васильевич  (1905—1992) — сотрудник советских спецслужб, заместитель начальника Управления КГБ по Чкаловской-Оренбургской области, генерал-майор.